Franciaország
Champagnac, település Cantal megyében
Champagnac, település Charente-Maritime megyében